nauka i technika
 radar – urządzenie techniczne

 prasa
 „Radar” – tygodnik wydawany w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

 sport
 radar – pojęcie z zakresu rozgrywki brydżowej

 muzyka
 Radar – album grupy Fisz Emade Tworzywo
 Radar – piosenka Britney Spears

 Zobacz też